Ez a szócikk tartalmazza a 2023-as Australian Open női egyes mérkőzéseit.

A címvédő az ausztrál Ashleigh Barty volt, aki ebben az évben nem indult, mert 2022 márciusában abbahagyta a profi versenyzést.

A győzelmet Arina Szabalenka szerezte meg, miután a döntőben 4–6, 6–3, 6–4 arányban győzött a kazah Jelena Ribakina ellen.

A magyar játékosok közül a selejtezőben Jani Réka Luca indulhatott, aki az első körben búcsúzott a tornától. A világranglistán elfoglalt helyezése alapján Bondár Anna, Gálfi Dalma és Udvardy Panna közvetlenül a főtáblán kezdhette meg a versenyt, közülük csak Bondár Anna jutott túl az első fordulón, ő a második körben fejezte be a tornát.

Kiemeltek

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Sorsolási tábla

N1